El término ESA Puede referirse a:

 El Ensame Socialista Astur, Partido político asturianista.
 La Agencia Espacial Europea.